Il Prvenstvo Jugoslavije u nogometu 1930 (campionato di calcio della Jugoslavia 1930), conosciuto anche come Državno prvenstvo 1930 (campionato nazionale 1930), fu l'ottava edizione della massima serie del campionato jugoslavo di calcio, disputata tra il 7 settembre e il 9 novembre 1930 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Il 3 ottobre 1929 il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è divenuto Regno di Jugoslavia.

Qualificazioni 

 La formula cambia: tutte le vincitrici delle 8 sottofederazioni (Lubiana, Zagabria, Osijek, Subotica, Belgrado, Sarajevo, Spalato e Skopje), più le seconde classificate di Zagabria e Belgrado, accedono al turno preliminare. Di queste 10 squadre, le due piazzatesi meglio nel Državno prvenstvo 1929 passano direttamente al campionato nazionale, le altre 8 si sfidano per gli ultimi 4 posti.

Turno preliminare 
 Delle 10 squadre qualificate, due (le prime del Državno prvenstvo 1929:  e ) vengono ammesse direttamente al campionato nazionale, le altre 8 vengono abbinate in sfide dirette per designare le altre 4 compagini ammesse. Dato che mancano i campioni di Skopje, i loro avversari (Slavija Sarajevo) si qualificano senza colpo ferire.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| fonte: exyufudbal || style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.07.1930|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.07.1930

 Per la sfida fra HAŠK e Slavija Osijek si deve ricorrere alla "bella". Vista la perdurante parità si è dovuto ricorrere al sorteggio: la moneta da 2 dinari ha dato la vittoria ai padroni di casa, i zagabresi avevano scelto "testa".
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Osijek, 14.07.1930

Campionato nazionale 

 Le sei squadre qualificate si sfidano in un girone all'italiana andata/ritorno.

Classifica

Legenda:
      Campione del Regno di Jugoslavia.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Državno prvenstvo
 Prvi razred 1929-1930
 Kup Kralja Aleksandra

Collegamenti esterni 
 Torneo 1929-1930 su exyufudbal
 Qualificazioni 1929-1930 su exyufudbal
 Campionati 1929-1944 su fsgzrenjanin
 Campionati 1926-1930 su claudionicoletti
 

Calcio nel 1929
Calcio nel 1930
Campionato jugoslavo di calcio